Pęczniew peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Pęczniew, une gmina rurale du powiat de Poddębice
 Pęczniew, un village et chef-lieu de la gmina de même nom

Homonymie de localités